Doos steht für
 Doos (Muggenhof), Distrikt in Muggenhof, Stadtteil von Nürnberg
 Doos (Waischenfeld), Ortsteil der Gemeinde Waischenfeld im Landkreis Bayreuth
 Palais Doos in Wilster in Schleswig-Holstein
 Bahnhof Nürnberg-Doos in Nürnberg

Doos ist der Familienname folgender Personen:
 Louise Doos (1758–1829), Mäzenin in Wilster